Astudillo kan syfta på:

 Luciano Astudillo (1972–), en svensk politiker
 Astudillo (kommun) – en kommun i Spanien
 Astudillo (kommunhuvudort) – kommunens huvudort